Sneep (dier), een vissoort
 Severus Sneep, een personage uit de Harry Potterserie
 Strafrechtelijk onderzoek ‘Sneep’, vaak als voorbeeld aangehaalde hedendaagse rechtszaak betreffende ‘vrouwenhandel’ en/of ‘mensenhandel’